La edición 97.º del Campeonato de Wimbledon se celebró entre el 20 de junio y el 3 de julio de 1983 en las pistas del All England Lawn Tennis and Croquet Club de Wimbledon, Londres, Inglaterra.

Tanto el cuadro individual masculino como el femenino lo iniciaron 128 tenistas que se repartirían en premios una dotación económica de 670.000 dólares.

Hechos destacados 
En la competición individual masculina se impuso el estadounidense  John McEnroe  logrando el segundo de sus tres triunfos en el torneo al imponerse en la final al neozelandés  Chris Lewis.

En la competición individual femenina la victoria fue para la estadounidense  Martina Navrátilová logrando el cuarto de los nueve triunfos que obtendría en Wimbledon al imponerse a su compatriota  Andrea Jaeger.

Palmarés

Cuadros Finales

Categoría senior

Torneo individual masculino

Torneo individual  femenino

Torneo dobles femenino

Véase también 
 Campeonato de Wimbledon
 Grand Slam

Referencias

Enlaces externos 
 Wimbledon (Web official)

Campeonato de Wimbledon 1983